

Вронін — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Вронін — село в гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства